Taras Senkiw ist der Name folgender Personen:

* Taras Senkiw (Bischof) (* 1960), Bischof der Ukrainischen Griechisch-Katholischen Eparchie Stryj in der Ukraine
 Taras Senkiw (Rennrodler) (* 1989), ukrainischer Rennrodler